Мюрат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюрат, Иоахим (1767—1815) — наполеоновский маршал, великий герцог Берга (1806—1808), король Неаполитанский (1808—1815).
 Мюрат, Каролина (1782—1839) — сестра Наполеона Бонапарта, супруга Иоахима Мюрата, королева Неаполя (1808—1815.
 Мюрат, Луис (1861—1929) — бразильский поэт, журналист.
 Мюрат, Люсьен (1803—1878) — французский государственный деятель, принц Понтекорво (1812—1815), третий принц Мюрат, титулярный принц Неаполя.
 Мюрат, Мария Антуанетта (1793—1847) — племянница Иоахима Мюрата, супруга князя Карла Гогенцоллерн-Зигмарингена.
 Мюрат, Наполеон Ахилович (1872—1943) — российский военачальник, генерал-майор российской армии (1917).
 Мюрат, Саломея Давидовна (1848—1913) — княжна Дадиани, принцесса Мюрат.
 Мюрат, Юлий (род. 1961) — турецкий прелат и ватиканский дипломат.

Другое 
 Мюраты — семья принцев (князей), потомки наполеоновского маршала Иоахима Мюрата.
 См. также 
 Мюра
 Марат (значения)
 Мюрат-сюр-Вебр — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Мюрат-сюр-Вебр — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн.